osoby o nazwisku Kowalewski:
 Adam Kowalewski (ur. 1940) – architekt
 Aleksander Kowalewski (ujednoznacznienie)
 Anton Kowałewski – łyżwiarz figurowy
 Bogdan Kowalewski (ur. 1953) – gitarzysta basowy
 Bronisław Kowalewski (ujednoznacznienie)
 Jan Kowalewski (1892-1965) – podpułkownik
 Jerzy Kowalewski (ur. 1944) – skoczek do wody
 Józef Kowalewski (1801-1878) – filolog
 Krzysztof Kowalewski (1937-2021) – aktor
 Leonard Kowalewski (XX w.) – prezydent Włocławka
 Leszek Kowalewski (1910-1943) – porucznik
 Maciej Kowalewski (ur. 1969) – aktor
 Maksim Kowalewski (1851-1916) – socjolog
 Maksymilian Kowalewski (1879-1940) – pułkownik
 Maksymilian Kowalewski (1898-1966) – major obserwator
 Marian Kowalewski (ur. 1951) – profesor AWF
 Michał Kowalewski (ur. 1971) – dziennikarz
 Mieczysław Kowalewski (1857-1919) – zoolog
 Mirosław Kowalewski (ur. 1952) – wioślarz
 Paweł Kowalewski (ur. 1948) – malarz
 Pawieł Kowalewski (1849-1931) – lekarz
 Roman Kowalewski (ujednoznacznienie)
 Sławomir Kowalewski (ujednoznacznienie)
 Stanisław Kowalewski (1918-2003) – pisarz
 Stefan Kowalewski (1915-1944) – podporucznik
 Wacław Kowalewski (1891-1962) – architekt
 Władimir Kowalewski (1842-1883) – paleontolog
 Włodzimierz Kowalewski (ur. 1956) – pisarz
 Wojciech Kowalewski (ur. 1977) – piłkarz
 Zbigniew Kowalewski (ujednoznacznienie)